Пётр Влади́мирович Ясни́й (; 12 августа 1952, Кутище (Львовская область) — 13 ноября 2021, Тернополь) — советский и украинский специалист по е деформируемого твёрдого тела и диагностики материалов. Доктор технических наук, член-корреспондент Национальной академии наук Украины. Ректор Тернопольского национального технического университета имени Ивана Пулюя.

Биография 
По окончании Тернопольского филиала Львовского политехнического института и службы в армии в 1977—1980 годах учился в аспирантуре . По окончании аспирантуры и защиты в 1980 году диссертации кандидата технических наук поступил в этот же институт на должность научного сотрудника. Доктор технических наук (1990). С 1992 году постоянно работал в Тернопольской приборостроительном институте, впоследствии Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя, занимая должности от заведующего кафедрой материаловедения до ректора университета.

Научно-исследовательская деятельность 
П. В. Ясний внёс значительный вклад в развитие методов диагностики прочности и долговечности материалов и элементов конструкций.

Премии и награды 
 2006 — Заслуженный деятель науки и техники Украины.
 2011 — Государственная премия Украины в области науки и техники.
 2018 — член-корреспондент Национальной академии наук Украины.

Примечания

Ссылки